Gwiazdozbiory uszeregowane alfabetycznie według nazw łacińskich:

Zobacz też 
 gwiazdozbiory według rozmiarów

Listy gwiazdozbiorów